Csehország
 Nezdice, település a Dél-plzeňi járásban
 Nezdice na Šumavě, település a C járásban
 Nezdice, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Nezdice, Votice településrésze a Benešovi járásban